Carmine Infantino (1925-2013), dessinateur, scénariste et éditeur américain de comics
Gianni Infantino (né en 1970), dirigeant italo-suisse de football
Rafael Infantino (né en 1984), coureur cycliste colombien